Nuis (dorp), een plaats in Nederlandse provincie Groningen

 Personen
 Aad Nuis (1933-2007), Nederlands politicus
 Kjeld Nuis (1989), Nederlands schaatser
 Willem Nuis (1947), Nederlands burgemeester

 Overig
 Kamp Nuis, kamp in Nuis